Carlos Lucena é um cantor, compositor e instrumentista de música popular brasileira.

Discografia 
”Jogo do jogo”
”Brisa aos homens”
”Pomar dos deuses”
”A dança das folhas”
”Raízes do franco”

Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)